Фриан — фамилия. Известные носители:
 Фриан, Луи
 Фриан, Эмиль